Kiss Gabriella
 Kiss Gabriella (1961) filmrendező 
 Kiss Gabriella (1962) tájfutó
 Kiss Gabriella (1962) Kiss Gabi néven gyermekszínész, énekesnő, napjainkban Berkes Gabriella néven szerepel
 Kiss Gabriella (1975) látvány-, diszlet- és jelmeztervező
 Kiss Gabriella, újságíró, műsorvezető

Hasonló nevűek
 Létay Kiss Gabriella opera-énekesnő